Corcoran – località statunitense della California
Corcoran – località statunitense del Minnesota